Rood ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Rood (1952–2012), niederländischer Schwimmer
 Frank M. Rood (1856–1945), US-amerikanischer Geschäftsmann, Rancher, Bankier und Politiker
 Hale Rood (1923–1991), US-amerikanischer Jazz- und Orchestermusiker 
 Jon van Rood (1926–2017), niederländischer Immunologe
 Jurriën Rood (* 1955), niederländischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Katie Rood (* 1992), neuseeländische Fußballspielerin
 Kees Rood († 2013), niederländischer Dichter
 Ogden Nicholas Rood (1831–1902), US-amerikanischer Physiker
 Richard Rood (1958–1999), US-amerikanischer Wrestler, siehe Rick Rude
 Timothy Rood, britischer Altphilologe, Professor an der University of Oxford

Rood bezeichnet:
 eine anglo-amerikanische Flächeneinheit; siehe Rood

ROOD bezeichnet:
 den niederländischen Jugendverband ROOD, socialistische jongeren; siehe Socialistische Partij#Jugendorganisation

Siehe auch:
 Root